

Religione 
 Sabbat – otto feste della wicca e del Neo paganesimo, legate ai movimenti del sole

Persone 
 Anna Sabbat – attivista polacca emigrata in Gran Bretagna, consorte di Kazimierz
 Kazimierz Sabbat –  politico polacco, primo ministro del governo in esilio della Polonia dal 1986 al 1989
 Gérard Sabbat – cantante francese

Altro 
 Sabbat – gruppo musicale inglese Thrash metal, attivo negli anni ottanta